İbrahim Çolak ist der Name folgender Personen:

* İbrahim Çolak (Offizier) (1881–1944), türkischer Offizier
 İbrahim Çolak (Fußballspieler) (* 1963), türkischer Fußballspieler
 İbrahim Çolak (* 1995), türkischer Kunstturner